Das Pontins Professional 1991 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1990/91. Es wurde vom 11. bis 18. Mai im Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Stephen Hendry trat nicht an, um seinen Titel zu verteidigen. Vorjahresfinalist Mike Hallett schaffte es dagegen erneut ins Finale, doch zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt wurde er nur Zweiter. Neal Foulds holte sich mit einem 9:6-Sieg nach 1987 ein weiteres Mal den Titel.

Preisgeld 
Die 800 £, die es im Vorjahr weniger gab für den Sieger, kamen in diesem Jahr wieder obendrauf.

Finalrunde 
8 Spieler aus den Top 40 der Weltrangliste traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Finale

Century-Breaks 
Zum wiederholten Mal gelangen einem Spieler drei Breaks von 100 oder mehr Punkten im Turnierverlauf. Der Sieger Neal Foulds erzielte zwei seiner Centurys im Finale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1991
1991